Selam steht für
 Selam, eine türkischsprachige Begrüßung („Hallo“), von arabisch salām, „Friede“
 Selâm ağası, Grußmeister, osmanischer Titel
 Selam, abgeleitet im 18. Jahrhundert die zwischenmenschliche Verständigung durch Blumensprache
 Selâm, eine musikalische Form der Mevlevi-Ritualmusik 
 Selam, wissenschaftlicher Name DIK 1-1, Fossil eines Australopithecus
 Selamlık, mit Endung -lik (Instrument, Zubehör), allgemein zugänglicher Teil eines türkischen Hauses
 Selam, eine andere Schreibweise der südindischen Stadt Salem
 Selam, indonesisch umgangssprachlich für Islam, abgeleitet 1) Muslim, 2) Indonesier im Gegensatz zum Ausländer

Siehe auch:
 Salam (Begriffsklärung)
 Salem